JNU est un sigle qui peut désigner :
 Jawaharlal Nehru University (en français, université Jawaharlal-Nehru), une université centrale indienne, située à New Delhi.

JNU est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Juneau, un aéroport et hydraport à usage public, situé en Alaska, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports